Mount Wood kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Wood, Västantarktis, berg, 
 Mount Wood, Östantarktis, berg,

Kanada 

 Mount Wood, Yukon, berg,